Acrylics são uma banda de pop rock e indie rock dos Estados Unidos, formada no Brooklyn, em Nova Iorque, por Molly Shea e Jason Klauber, após a dissolução da banda Standing Nudes. Desde 2008 eles mantém atividade.

História 

Molly Shea e Jason Klauber se conheceram no conservatório de música em Oberlin, Ohio. Em 2009 lançaram um EP 10", em vinil, com a ajuda de Chris Taylor do Grizzly Bear, pela Terrible Records, intitulado All of The Fire. Em 2011 lançam, em CD e LP, o elogiado, mas pouco conhecido, Lives and Treasure, pela Friendly Fire Recordings; um disco que mistura folk, pop e synthpop. Deste último registro, destacam-se as músicas "Molly's Vertigo", "Sparrow Song" (com  Caroline Polachek, do Chairlift, nos vocais), "Nightwatch", "Asian Pear" (com Jason Klauber nos vocais) e "Lives and Treasure". Em 23 de setembro de 2016 é lançado DADA minor. O álbum encontra conexões entre as épocas de ouro da experimentação psicodélica, baladas pop e rock universitário, sendo lançado apenas em formatos streaming e MP3.

Discografia

Álbuns 
 Lives and Treasure (2011) - CD e LP: Friendly Fire Recordings
 DADA minor (2016) - streaming e MP3: PaperCup Music

Singles e EPs 
 All of The Fire (2009) - 10": Terrible Records

Ligações externas 
 Entrevista com os Acrylics, Molly Shea e Jason Klauber.
 Entrevista com Jason Klauber no Spinner.
 Entrevista com Molly Shea no Stereo Subversion.
 Entrevista com Molly Shea no Brooklyn Vegan.
 Resenha em português sobre Lives and Treasure, no site Miojo Indie.
 Resenha em português sobre Lives and Treasure, no site Mofo.
 Acrylics Life twitter.

Bandas de Nova Iorque
Bandas de pop rock dos Estados Unidos
Bandas de indie rock
Bandas de folk rock
Bandas de synthpop